Женская сборная Норвегии по футболу (до 17 лет) — футбольная сборная, сформированная для участия в чемпионатах Европы и мира среди девушек не старше 17 лет.
Деятельность сборной регламентируется норвежской футбольной ассоциацией.

История выступления на международных турнирах

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
 

Норвегия